Beth Guzzo - cantora brasileira
J.R. Guzzo - jornalista brasileiro
Valentino Guzzo - artista brasileiro
34716 Guzzo - um asteroide 

Desambiguações de sobrenomes